Die Delray Beach International Tennis Championships 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. Februar bis 1. März 2009 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Barclays Dubai Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Delray Beach International Tennis Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Vorjahressieger im Einzel war Kei Nishikori, der in diesem Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Die Einzelkonkurrenz gewann Mardy Fish, im Finale konnte er Jewgeni Koroljow in zwei Sätzen mit 7:5, 6:3 besiegen. Dies war der dritte Einzeltitel für Fish auf der ATP-Ebene. Im Doppel waren Max Mirny und Jamie Murray die Titelverteidiger, welche in diesem Jahr beide mit einem anderen Partner antraten. Während Mirny in der ersten Runde ausschied, verlor Murray seine Viertelfinalepartie. Im Finale gewannen die Brüder Bob und Mike Bryan in zwei Sätzen gegen Marcelo Melo und André Sá mit 6:4, 6:4.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 23. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Delray Beach